Thomassen ist der Familienname folgender Personen:

 Dag Ole Thomassen (* 1986), norwegischer Fußballtorhüter
 Dan Thomassen (* 1981), dänischer Fußballspieler
 Einar Thomassen (* 1951), norwegischer Religionswissenschaftler
 Evert Jan Thomassen à Thuessink (1762–1832), niederländischer Mediziner
 Jean Thomassen (* 1949), niederländischer Zeichner und Autor
 Liam Cacatian Thomassen (* 1997), schwedischer Sänger
 Magne Thomassen (* 1941), norwegischer Eisschnellläufer
 Mikkjal Thomassen (* 1976), isländischer Fußballspieler und -trainer
 Niels Thomassen (* 1940), dänischer Philosoph
 Ole Andreas Thomassen (1844–1926), norwegischer Pädagoge
 Otto Thomassen (1895–1971), grönländischer Künstler
 Petter Thomassen (1941–2003), norwegischer Politiker
 Reidar Thomassen (* 1939), norwegischer Schriftsteller
 Wim Thomassen (1909–2001), niederländischer Politiker
 Wolfgang Thomassen (1932–2020), deutscher Elektroingenieur und Informatiker

Siehe auch:
 Thomasson